Bigler podría referirse a dos lugares del estado de Pensilvania, en Estados Unidos:

 Bigler (Pensilvania); o
 Municipio de Bigler.